Синар — коммуна во Франции.
 Синар — предприятие швейной промышленности в Новосибирске.